est une expression anglaise signifiant littéralement .
Hormis cette signification, elle peut faire référence à:

 au single Bright Lights du groupe de rock Placebo.
 au court-métrage Bright Lights produit par les studios Disney.
 au film  de 1935, réalisé par Busby Berkeley

Homonymie